El príncipe Muhammad bin Naif bin Abdulaziz Al Saud (30 de agosto de 1959) es un miembro de la Casa de Saud y exheredero al trono de Arabia Saudita. Por ahora, ocupa roles en el Gobierno Saudita.

Nació en Yeda, en la provincia de La Meca en 1959, hijo del príncipe heredero Naif de Arabia Saudita, también Ministro del Interior. Tras licenciarse en Ciencias Políticas en los Estados Unidos, realizó cursos en materia de seguridad con el FBI entre 1985/1988 y después en antiterrorismo con Scotland Yard.

Tras morir el rey Abdalá bin Abdulaziz en 2015 y haber ocupado varios cargos políticos, el nuevo rey Salmán lo nombra su sucesor. Fue también nombrado presidente del Consejo de Asuntos Políticos y de Seguridad saudita. De haber ascendido al trono, como nieto del primer rey saudita Abdulaziz bin Saud, habría sido el primer rey de la tercera generación en Arabia Saudita, pero en junio de 2017, el Rey lo destituyó como príncipe heredero y eligió en su lugar a su hijo Mohamed bin Salmán.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas saudíes 

 Caballero de Primera Clase de la Orden del Rey Faisal (06/03/2001).
 Caballero de Primera Clase de la Orden del Rey Abdelaziz (06/09/2009).

Distinciones honoríficas extranjeras 

  Gran Oficial de la Orden de la Legión de Honor (República Francesa, 04/03/2016).
  Miembro de la Orden del Estado de la República de Turquía (República de Turquía, 30/09/2016).

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Yeda
Príncipes herederos
Grandes oficiales de la Legión de Honor